Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach 2019 (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) werd gespeeld van 18 tot en met 24 februari 2019 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach